Zehner oder 10er bezeichnet:
 die zweite Stelle vom Komma links in einer Dezimalzahl, siehe Dezimalsystem
 einen Wert einer Spielkarte
 die Position des Offensiven Mittelfeldspielers im Fußball
 im österreichischen Toto den niedrigsten Gewinnrang, siehe Toto (Sportwette)
 eine Bootsklasse, siehe Färöischer Rudersport
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Zehn-Meter-Sprungturm
 Zehner-Münze oder -Banknote
 den Markennamen des ehemaligen deutschen Motorradherstellers Emil Zehner Motorradbau

Zehner ist der Name folgender Orte:
  Zehner (Kanada), Ort in der Rural Municipality of Edenwold No. 158, Saskatchewan, Kanada

Zehner ist der Name folgender Berge (teils ital. Sasso delle Dieci): :
 Zehner (Fanesgruppe), Sasso delle Dieci, 3026 m, in Südtirol (Rojener Sonnenuhr)
 Zehner (Sella), Sasso delle Dieci, 3026 m, in Südtirol 
 Sextner Rotwand, 2965 m, in Südtirol, nach der Position in der Sextner Sonnenuhr
 Zehnerkopf, Cima Dieci, 2675 m, am Reschenpass

Zehner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Zehner (1948–2020), deutscher Elektrotechniker
 Günter Zehner (1923–2002), deutscher Jurist und Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts
 Joachim Zehner (1566–1612), deutscher Theologe und Pädagoge
 Klaus Zehner (* 1957), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Nikolaus Zehner (1818–1854), österreichischer Zeichner und Maler
 Sandro Zehner (* 1979), deutscher Politiker (CDU)
 Sascha Zehner (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Zehner (1883–1938), österreichischer Offizier und Staatssekretär
 Zita Zehner (1900–1978), deutsche Politikerin (CSU)

Siehe auch:
 Zähner
 Zener